Cronache marziane – raccolta di ventotto racconti di fantascienza di Ray Bradbury del 1950
 Cronache marziane – miniserie televisiva in 3 episodi diretta da Michael Anderson
 Cronache marziane –  programma televisivo italiano